Austria:
 Bergland – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Melk

Osoby:
 Robert Bergland – amerykański polityk

Zobacz też:
 Bergsland